K95 ou K.95 est un sigle qui peut faire référence à :
 Symphonie nº 45 (K.95), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 95, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres